Johann Gildemeister ist der Name folgender Personen:

* Johann Gildemeister (Ratsherr) (1753–1837), deutscher Kaufmann und Politiker
 Johann Gildemeister (Orientalist) (1812–1890), deutscher Orientalist
 Johann Carl Friedrich Gildemeister (1779–1849), deutscher Jurist und Politiker
 Johann Friedrich Gildemeister (1750–1812), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Johann Matthias Gildemeister (1833–1918), deutscher Überseekaufmann und Politiker